Масловка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Масловка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Масловка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Масловка — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Масловка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Масловка — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Масловка — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Масловка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Масловка — деревня в Пристенском районе Курской области.
 Масловка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Масловка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Масловка — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Масловка — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Масловка — село в Спасском районе Нижегородской области.
 Масловка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Масловка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Масловка — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Масловка — село в Тамалинском районе Пензенской области.
 Масловка — деревня в Серовском городском округе Свердловской области.
 Масловка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Масловка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Масловка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Масловка — деревня в Уваровском районе Тамбовской области.
 Масловка — село в Умётском районе Тамбовской области.
 Масловка — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Масловка — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Масловка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Масловка — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Масловка — деревня в Козловском районе Чувашии.

Украина 
 Масловка — село в Мироновском районе Киевской области.
 Масловка — село в Троицком районе Луганской области.
 Масловка — село в Первомайском районе Харьковской области.
 Масловка — село в Новокаховском городском совете Херсонской области.

Реки в России 
 Масловка — другое название реки Маслуха в Ивановской области, притока Ландеха.
 Масловка — река в Новгородской области, приток Шульги.

Микрорайон 
 Масловка — микрорайон города Воронежа.

См. также 
 Верхняя Масловка
 Нижняя Масловка
 Новая Масловка